

Astronomia 
 3193 Elliot – asteroide della fascia principale

Editoria 
 Elliot Edizioni – casa editrice italiana con sede a Roma

Geografia 
 Elliot – centro abitato sudafricano
 Elliott – census-designated place statunitense

Onomastica
 Elliot – variante del nome proprio di persona Elliott

Personaggi fittizi
 Elliot Nightray – personaggio della serie manga e anime Pandora Hearts

Pagine correlate
Eliot
Elliott